Louis se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Adriaan M. Louis
 Jean Laurent Prosper Louis